Сото-эн-Камерос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Камерос. Занимает площадь 49,05 км². Население — 145 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Покровителями города считаются святой Эстебан и святая дева дель Кортихо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página personal sobre Soto en Cameros

Муниципалитеты Риохи